Нюхольм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Нюхольм, Бенгт (1930—2015) — шведский футбольный вратарь.
 Нюхольм, Густаф (1880—1957) — шведский шахматист, мастер.
 Нюхольм, Эльза (1911—2002) — шведский учёный-ботаник, бриолог, исследователь в Университете Лунда и Шведском музее естествознания.